Experience (esperienza in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Giovinezza (Experience) – film del 1921 diretto da George Fitzmaurice
Experience – film del 1984 diretto da Lino Brocka

Letteratura 
Esperienza (Experience) – romanzo di Martin Amis del 2000

Musica 
Experience, gruppo storico di Jimi Hendrix
Experience – album raccolta di Jimi Hendrix pubblicato postumo nel 1971
Experience – album di Prince Lincoln Thompson del 1979
Experience – singolo di Diana Ross del 1986, dall'album Eaten Alive
Experience  – album dei The Prodigy del 1992
Experience – album dei DJ Project del 2001
Experience – album dei World Saxophone Quartet del 2004
Experience – singolo di Victoria Monét, Khalid e SG Lewis del 2020
Experience singolo di Ludovico Einaudi

Altro 
 WWE Experience – programma televisivo di wrestling